Arnošt Procházka (ur. 15 listopada 1869, zm. 16 stycznia 1925) – czeski krytyk literacki i tłumacz;
 Gustav Adolf Procházka (ur. 11 marca 1872, zm. 9 lutego 1942) – czeski teolog, patriarcha i biskup praski Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego;
 Jan Procházka (ur. 4 lutego 1929, zm. 20 lutego 1971) – czeski polityk i dramaturg;
 Jiří Procházka (ur. 14 października 1992) – czeski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA);
 Radek Procházka – czeski niepełnosprawny sportowiec, uprawiający boccię;
 Radoslav Procházka (ur. 1972) – słowacki prawnik i wykładowca;
 Vladimír Procházka (ur. 9 stycznia 1973) – słowacki siatkarz;